

Wydarzenia 

 koniec wojny korynckiej między Koryntem i Atenami a Spartą
 Platon założył Akademię w Atenach